FKP – codice valutario ISO 4217 della Sterlina delle Falkland, valuta delle Isole Falkland